Plantas ornamentais como:
 Colocasias como a Colocasia esculenta
 Kalanchoe tetraphylla
 Xanthosomas, como a Xanthosoma atrovirens